Le nom Mouvement communiste renvoie :
 au Mouvement communiste international dépendant de Moscou ;
 à une organisation maoïste française : le Mouvement communiste français marxiste-léniniste (1966-1967) ;
 à un parti politique islandais : le Mouvement communiste M-L ;
 à une organisation marxiste-léniniste turque : le Mouvement communiste ouvrier de Turquie (1987-1994).